Влкош може бити:

 Влкош (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Влкош (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република